

Місто:
 Голубівка — Луганська область

Села:
 Голубівка — Вінницька область, Барський район
 Голубівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Голубівка — Вінницька область, Калинівський район
 Голубівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Голубівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Голубівка — Донецька область, Бахмутський район
 Голубівка — Донецька область, Олександрівський район
 Голубівка — Житомирська область, Житомирський район
 Голубівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Голубівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Голубівка — Сумська область, Лебединський район
 Голубівка — Сумська область, Середино-Будський район
 Голубівка — Харківська область, Борівський район
 Голубівка — Харківська область, Великобурлуцький район
 Голубівка — Харківська область, Куп'янський район
 Голубівка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Голубівка — Чернігівська область, Ріпкинський район

 Голубівка — колишнє селище, підпорядковувалося Бугаївській селищній раді Ізюмського району Харківської області.
 Голубівка — назва смт Комісарівка Перевальського району Луганської області до 1917 року

Інше 
 Голубівка — ботанічний заказник, Чернігівська область

Голубівка () — село, Мінська область, Брагінський район

Посилання